31-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 23 ноября по 27 декабря 1963 года в Ленинграде. В дополнительном матч-турнире трёх победителей (7–17 января 1964) звание чемпиона завоевал Леонид Штейн.

Этот чемпионат носил статус отборочного к первенству мира 1966-го года. Но если раньше, и позднее, отобравшиеся сразу ехали на межзональный, то теперь первые шесть гроссмейстеров выступили в дополнительном зональном турнире 1963 года (матч-турнир семи).

Турнирная таблица

Дополнительный матч-турнир за звание чемпиона СССР

Литература 

 XXXI чемпионат СССР. Ленинград, 1963 : Бюллетень ЦШК СССР. Москва, 1963–1964. № 1–6.

Примечания

Ссылки 
 31st USSR Championship, Leningrad 1963

Чемпионаты СССР по шахматам
Ноябрь 1963 года
Декабрь 1963 года
1963 год в шахматах
Спорт в России в 1963 году
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
1963 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1963 году